Zopfiella — рід грибів родини Lasiosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1884 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 20.10.2019 налічує 23 види роду Zopfiella:

Примітки

Джерела 

 Winter, G. 1884. Rabenhorst's Kryptogamen-Flora, Pilze - Ascomyceten. 1(2):1-192 - P.56

Роди грибів
Сордаріальні